Hirono bezeichnet:
 Hirono (Iwate), eine Stadt in der japanischen Präfektur Iwate
 Hirono (Fukushima), eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukushima

Hirono ist der Familienname folgender Personen:
 Kōichi Hirono (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Mazie Hirono (* 1947), eine US-amerikanische Politikerin
 Hirono Takichi (1887–1943), japanischer Generalleutnant